Castro kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Castro
 Ricardo Macedo Corrêa e Castro
 Vitorino Paiva Castro
 Duarte de Castro

Robotskapade auktorsförkortningar